Гран-при Франции 1964 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 28 июня 1964 года на трассе Руан.

Команда «Scuderia Centro Sud» пропустила этот этап чемпионата. К постоянным участникам добавился Морис Трентитьян на частном BRM. Вернувшийся за руль автомобиля команды Рега Парнелла Майк Хэйлвуд использовал свободное от тренировок субботнее время, чтобы слетать в Ассен на мотогонку Dutch TT, в которой одержал победу. По причине забастовки авиадиспетчеров ему пришлось возвращаться во Францию в ночь перед воскресной гонкой за рулём автомобиля. В гонке он использовал автомобиль Питера Ревсона, который, соответственно, не стартовал.

Джим Кларк лидировал в первой половине гонки, но поломка двигателя его автомобиля открыла Дэну Герни путь к первой победе в истории команды «Брэбем».

Гонка 

|}

¹ Использовал автомобиль Ревсона

Круги лидирования:

1-30 Джим Кларк

31-57 Дэн Герни

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции
 06
Июнь 1964 года
События 28 июня
Международные спортивные соревнования во Франции